

Patronyme 

 Jacques Delamain (1874-1953), ornithologue français.
 James Delamain (1738-1800), fondateur de la maison de cognac Delamain.
 Paul Delamain, peintre français.
 Philippe Delamain, archéologue français.
 Richard Delamain (avant 1629 - avant 1645), mathématicien anglais
 Robert Delamain (1879-1949), historien français.
 Maurice Delamain (1884-1974), éditeur et écrivain français.
 Germaine Delamain, née Boutelleau (1876-1956), traductrice et épouse de Jacques Delamain
 Walter Sinclair Delamain (1862–1932), officier de l'armée britannique indienne

Économie 

 Delamain, négociant de cognac à Jarnac (Charente)
 Librairie Delamain, la plus ancienne de Paris.

Notes et références 

Homonymie de patronyme